И́нна Фроло́ва:
 Фролова, Инна Васильевна (род. 1965) — советская и украинская спортсменка.
 Фролова, Инна Николаевна (род. 1972) — белорусская писательница, переводчик.